Teirich ist der Familienname folgender Personen:

 Hede Teirich-Leube (1903–1979; geborene Leube), deutsche Ärztin
 Hildebrand Richard Teirich (* 1907; † nach 1978), Arzt, Neurologe und Psychotherapeut
 Valentin Teirich (1844–1876), österreichischer Architekt und Kunstschriftsteller